Gezworene (stadsbestuur), bestuurder of rechter in een stad (vóór 1800)
 Heemraad, lid van het dagelijks bestuur van een waterschap in Nederland
 Lid van een jury in de juryrechtspraak in veel landen